Змагання в санному спорті серед жінок на одномісних санях на  зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 12 та 13 лютого. Місцем проведення змагань став центр санних видів спорту «Альпензія», розташований в безпосередній близькості до селища Деквальмьйон, в повіті Пхенчхан. У змаганні взяли участь 30 спортсменок з 14 країн. Кожна країна могла бути представлена ​​максимум 3 спортсменками.

Чинною  олімпійською чемпіонкою в змаганнях одиночок була німецька саночниця  Наталі Гайзенбергер, яка повторила свій успіх.

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати

Посилання 
 Результати на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір на офіційному сайті Міжнародної федерації санного спорту (FIS)